Puchar Świata w saneczkarstwie 2015/2016 – 39. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie. Rozpoczął się 28 listopada 2015 roku w austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 21 lutego 2016 roku na torze w Winterbergu. Rozegrane zostały 42 konkursy: po 9 konkursów indywidualnych kobiet, mężczyzn oraz dwójek mężczyzn, sześciokrotnie odbyły się również zawody sztafet. Podobnie jak w poprzednim sezonie odbyły się również zawody sprinterskie kobiet, mężczyzn oraz dwójek mężczyzn, które przeprowadzono trzykrotnie. Są to dodatkowe trzy wyścigi dla najlepszej 15. zawodów Pucharu Świata. Zawody te są wliczane do klasyfikacji PŚ w danej konkurencji oraz prowadzona była dodatkowa klasyfikacja dla tych zawodników, którzy wystartowali we wszystkich tego typu startach w sezonie.

Podczas sezonu 2015/2016 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Altenbergu odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy. Natomiast główną imprezą tego sezonu były mistrzostwa świata w Königssee.

Ostatecznie w klasyfikacji kobiet zwyciężyła Niemka Natalie Geisenberger. Jest to już jej 4. tytuł z rzędu. U mężczyzn natomiast zwyciężył również Niemiec Felix Loch. On, zwyciężył już po raz 5. z rzędu. W dwójkach ponownie najlepsi okazali się Niemcy Tobias Wendl i Tobias Arlt. Jest to ich czwarte zwycięstwo. W klasyfikacji sztafet mieszanych wygrali po raz kolejny Niemcy. 

W klasyfikacjach sprintu prawie nie ma zmian, oprócz tego, że u kobiet zamiast Natalie Geisenberger, wygrała jej rodaczka Dajana Eitberger.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Sztafety mieszane

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint dwójek mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - sztafety mieszane
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2015/16) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2015/16) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2015/16) - dwójki mężczyzn

Puchar Świata w saneczkarstwie
2015 w saneczkarstwie
2016 w saneczkarstwie